Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
 Secretaria de Economia e Finanças

Desambiguações de siglas